La saison 2015 du Championnat du Tadjikistan de football est la  de la première division au Tadjikistan. La compétition regroupe dix clubs, qui s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue de la saison, il n'y a pas de relégation et le champion de deuxième division est promu.

C'est Istiqlol Douchanbé, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec onze points d'avance sur le FK Khodjent et seize sur le Ravshan Kulob. C'est le quatrième titre de champion du Tadjikistan de l'histoire du club et la seconde année consécutive sans défaite en championnat. 

Sportivement relégué à l'issue de la dernière saison, le club de Ravshan Kulob est repêché par les instances de la fédération et prend part au championnat cette saison.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du Tadjikistan de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF
  Tableau final sur Soccerway

2015
Tadjikistan
2015 au Tadjikistan